Thomas Beaufort peut se référer à :
 Thomas Beaufort (v. 1377-1426),  duc d'Exeter ;
 Thomas Beaufort (v. 1405-1431), soldat. Neveu du précédent.